Condado de Putnam es el nombre de 9 condados de los Estados Unidos:

 Condado de Putnam: Condado de Florida;
 Condado de Putnam: Condado de Georgia;
 Condado de Putnam: Condado de Illinois;
 Condado de Putnam: Condado de Indiana;
 Condado de Putnam: Condado de Misuri;
 Condado de Putnam: Condado de Nueva York;
 Condado de Putnam: Condado de Ohio;
 Condado de Putnam: Condado de Tennessee;
 Condado de Putnam: Condado de Virginia Occidental;